Windbichl  heißen folgende geographische Objekte:

 Windbichl (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Windbichl (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Windbichl (Gemeinde Eschenau), Streusiedlung bei Eschenau, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Windbichl (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Windbichl (Gemeinde Rohrbach), Ortsteil von Rohrbach an der Lafnitz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Windbichler